19-о Европейско първенство по волейбол за мъже се провежда от 8 до 16 септември 1995 година в два града на Гърция. В него участват 12 национали отбора. Шампион за трети път в своята история става отборът на Италия. Българският отбор се класира на четвърто място.

Участници 
 Гърция – домакин;
 Италия, Холандия, Русия, Германия, България, Украйна, Полша – класирани от Европейското от 1993 година;
 Чехия, Румъния, Сърбия, Латвия – от квалификации.

Система на първенството 
12-те финалиста са разделени на две групи. Първите два отбора от групите играят плейоф за 1 – 4 място. Местата от 5 до 8 се разпределят с плейофи от отборите заели в групите 3 – 4 място.

Предварителен етап

Група А (Атина)

Група В (Патра)

Плейофи (Атина)

Полуфинал за 1 – 4 място 
15 септември
 Италия – Югославия 3:1 (15:11, 10:15, 15:6, 15:9)
 Холандия – България 3:0 (15:6, 15:5, 15:8)

Полуфинал за 5 – 8 място 
15 септември
 Русия – Германия 3:0 (15:13, 15:7, 15:11)
 Полша – Гърция 3:0 (15:11, 16:14, 17:15)

Мач за 7 място 
16 септември
 Гърция – Германия 3:2 (15:11, 15:4, 13:15, 10:15, 15:10)

Мач за 5 място 
16 септември
 Русия – Полша 3:0 (15:5, 15:9, 15:1)

Мат за 3 място 
16 септември
 Югославия – България 3:0 (15:4, 15:4, 15:6)

Финал 
16 септември
 Италия – Холандия 3:2 (13:15, 15:10, 11:15, 15:12, 15:11)

Резултати

Крайно класиране

Медалисти 
 Италия: Лоренцо Бернарди, Вигор Боволента, Марко Браччи, Лука Кантагалли, Андреа Гардини, Андреа Джани, Паскуале Гравина, Марко Меони, Самуеле Папи, Микеле Пазинато, Паоло Тофоли, Андреа Дзордзи. Главен треньор – Хулио Веласко.

 Холандия: Петер Бланже, Гуидо Гьортцен, Бас ван де Гор, Рон Звервер, Миша Латухихин, Олаф ван дер Мьолен, Рейндер Нумердор, Брехт Роденбург, Рихард Схйойл, Ханк-Ян Хелд, Мартин ван дер Хорст, Роберт ван Ес. Главен треньор – Йоп Алберда.

 Югославия: Слободан Бошкан, Деян Брджович, Горан Вуевич, Андрия Герич, Владимир Гърбич, Никола Гърбич, Джордже Джюрич, Райко Йоканович, Слободан Ковач, Дьюла Мештер, Жарко Петрович, Желько Танаскович. Главен треньор – Зоран Гаич.

Европейски първенства по волейбол